Tamburini puede hacer referencia a:

Francesco Tamburini, arquitecto italiano; 
Josep Maria Tamburini, pintor y crítico de arte español; o
Michelangelo Tamburini, general de la Compañía de Jesús.